Суд (фильм, 2014, Болгария), ,  — болгарский фильм режиссёра Стефана Командарева.
 Суд (фильм, 2014, Индия),  — индийский фильм режиссёра Чайтаньи Тамхане.